Ходжаназаров, Имомназар
 Ходжаназаров, Усен Турлибекович — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1955 года рождения, депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва, г. Алматы. От Кзыл- Ординской области.